Óscar García puede referirse a:

 Óscar García (1973-), futbolista español
 Óscar García (1979-), baloncestista español
 Óscar García-Casarrubios, ciclista español